Abricots kan syfta på:

Haiti 

 Abricots (kommun), Grand'Anse, 
 Abricots (ort), Grand'Anse,